Сулхара — топоним в Республике Бурятия, Россия:

 Сулхара — посёлок в Кижингинском районе.
 Сулхара — река в Кижингинском районе.
 Сухара (Сулхара) — река в Мухоршибирском районе.